Отре́-ле-Ве () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Верхня Сона. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 340 км на південний схід від Парижа, 45 км на північний схід від Безансона, 21 км на південний схід від Везуля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Отре-ле-Ве на сайті французького Національного інституту географії
 Отре-ле-Ве на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Отре-ле-Ве на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхня Сона

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхня Сона